Паге́гяй (, устар. ) — город на западе Литвы, административный центр Пагегского самоуправления Таурагского уезда.

География 
Город находится в 30 км от Таураге. Через Пагегяй проходит железнодорожная линия Советск—Рига и Пагегяй—Клайпеда.

Население

История 

Первое упоминание о поселении относится к 1307 году. По договору 1398 года это место отошло к Тевтонскому ордену. В конце XIX-начале XX века в Пагегяе проживало 684 жителя. 15 октября 1875 была открыта железнодорожная линия Мемель—Тильзит—Инстербург. 12 августа 1902 открылось движение по узкоколейной железной дороге Пагегяй—Смалининкай. С 1923 до 1939 года входил в состав Литвы. В 1939 году население составляло 2 761 жителей. После Второй мировой войны вошёл в состав Литовской ССР. В 1950—1962 годах был центром Пагегского района. С 1991 года в составе Литвы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пагегского самоуправления

Города Литвы
Пагегское самоуправление